Га́рри Ли́ллис (Бинг) Кро́сби (; ) — американский певец и актёр, один из самых успешных исполнителей в США; 41 песня в исполнении Кросби занимала 1-е место в национальном рейтинге. 
Основоположник и мастер эстрадно-джазовой крунерской манеры пения. Известен как исполнитель многих «вечнозелёных» джазовых шлягеров и хитов в стилях свинг и диксиленд. Лауреат премии «Оскар» в 1944 году за роль в музыкальной драме «Идти своим путём».

Продано более миллиарда пластинок с песнями в исполнении Б. Кросби.

Кросби был настолько знаменит и популярен в середине XX века в мире, что опрос, проведенный тогда, показал, что Кросби был более знаменит и уважаем, чем папа Пий XII в то время.

Бинг Кросби осуществил более 2 000 коммерческих записей и около 4 000 радиопостановок, а также имел обширный список фильмов и телевизионных выступлений, где он снимался.

Бинг Кросби был удостоен трех звезд на Аллее славы в Голливуде: одна за аудиозаписи, одна за выступления на радио и одна за сьемки в кинофильмах.

Биография

Ранние годы 
Гарри Кросби родился 3 мая 1903 года в Такоме, штат Вашингтон. В 1906 году семья Кросби переехала в Спокан. Его родителями были Гарри Лиллис Кросби (1870—1950), бухгалтер, и Кэтрин Хелен Кросби (урождённая Харриган, 1873—1964). Гарри-младший был четвёртым из семи детей в семье.

В 1910 году Гарри Кросби получил прозвище «Бинго из Бингвилля», по ассоциации с изданной в это время пародией на деревенский бюллетень The Bingville Bugle. В конце концов, укоротившись, оно стало его именем — Бинг.

В 1917 году Кросби нашёл временную работу в театре Спокана, где увидел лучших исполнителей того времени, включая Эла Джолсона. В 1920 году Кросби окончил школу и поступил в Университет Гонзага, но обучение не завершил, решив сосредоточиться на карьере певца, которая приносила больший доход. В 1937 году университет присвоил Кросби почётную степень доктора.

Карьера 

	

Его карьера длилась с 1926 до самой смерти в 1977 году. Кросби начинал в симфоджазовом оркестре Пола Уайтмена, сотрудничал с Луи Армстронгом (совместно с Армстронгом записал целый ряд песен, в том числе «Gone Fishin'»), снимался в кино, вел собственные телешоу.

Обладатель приятного баритона, он был одним из первых белых исполнителей, обладавшим подлинным чувством свинга, широко применявшим методы джазовой фразировки (ритмические особенности, блюзовый звукоряд, элементы скэт-вокала), выработавшим непринужденную и доверительную манеру подачи материала. Романтический и иронический образы удавались ему одинаково хорошо.

Сейчас Кросби более помнят по рождественским песням (его хит «White Christmas» занесён в Книгу рекордов Гиннесса), именно Кросби заложил архетип американского эстрадного певца, который позже воплощали Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Перри Комо и другие. Кросби до сих пор принадлежит множество рекордов в области звукозаписи.

Кроме того, как актёр он пользовался не меньшей популярностью, исполнив за свою полувековую карьеру более 100 киноролей. Был удостоен «Оскара» за роль отца О’Молли в музыкальной трагикомедии «Идти своим путём» (1944). По мнению большинства киноведов вершины актёрского мастерства достиг в остросоциальной драме «Деревенская девушка» (1954), перевоплотившись в образ забытого актёра-алкоголика.

У Бинга три звезды на Голливудской аллее славы: за вклад в развитие киноиндустрии — 1611, за вклад в развитие музыкальной индустрии — 6751, за вклад в развитие индустрии радио — 6700.

В 2019 году журнал New York Times включил  Кросби в число сотен артистов, чьи материалы были уничтожены во время пожара на студии Universal в 2008 году.

Личная жизнь 

Бинг Кросби был дважды женат. Его первой супругой была актриса Дикси Ли, которая родила ему четырёх сыновей. После её смерти он женился на актрисе Кэтрин Грант, ставшей матерью его двоих сыновей (Гарри и Натаньель) и дочери (Мэри Фрэнсис).

В последние годы страдал от болей в спине и сердечных проблем. Умер 14 октября 1977 года на мадридском поле для гольфа, перенеся обширный инфаркт. Последними словами Кросби были: «Это была славная игра, парни».

Фильмография 

  — Дилижанс / Stagecoach … Doc Josiah Boone
 Шоу Бинга Кросби (сериал) (1964—1965) / Bing Crosby Show, The … Bing Collins
  — Робин и 7 гангстеров / Robin and the 7 Hoods … Allen A. Dale
 Боб Хоуп представляет (сериал) (1963—1967) / Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
  — Дорога в Гонконг / Road to Hong Kong, The … Harry Turner
 Давно пора (1960) / High Time
  — Джокер / Joker Is Wild, The … Vocalist, 'June in January', в титрах не указан
 В огне (1957) / Man on Fire … Earl Carleton
 Что бы ни случилось (1956) / Anything Goes … Bill Benson
 Высшее общество (1956) / High Society … C.K. Dexter-Haven
 Деревенская девушка (1954) / Country Girl, The … Frank Elgin
 Светлое Рождество (1954) / White Christmas … Bob Wallace
 Потерянный мальчик (1953) / Little Boy Lost … Bill Wainwright
 Напуганные до смерти (1953) / Scared Stiff … Skeleton, в титрах не указан
 Дорога на Бали (1952) / Road to Bali … George Cochran
 Только для тебя (1952) / Just for You … Jordan Blake
 Сын бледнолицего (1952) / Son of Paleface … Man driving car in inserted clip, в титрах не указан
 Величайшее шоу мира (1952) / Greatest Show on Earth, The … Spectator, в титрах не указан
 Ангелы у кромки поля (1951) / Angels in the Outfield
 Жених возвращается (1951) / Here Comes the Groom … Peter 'Pete' Garvey
 Мистер Музыка (1950) / Mr. Music … Paul Merrick
 Стремясь высоко (1950) / Riding High … Dan Brooks
 Приключения Икебода и мистера Тодда (1949) / Adventures of Ichabod and Mr. Toad, The … рассказчик
 Янки при дворе короля Артура (1949) /A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court … Hank Martin
 Императорский вальс (1948) / Emperor Waltz, The … Virgil Smith
 Дорога в Рио (1947) / Road to Rio … Scat Sweeney
 Добро пожаловать, незнакомец (1947) / Welcome Stranger … Dr. James 'Jim' Pearson
 Моя любимая брюнетка (1947) / My Favorite Brunette … Harry, в титрах не указан
 Голубые небеса (1946) / Blue Skies … Johnny Adams
 Дорога в Утопию (1946) / Road to Utopia … Duke Johnson, Junior Hooton
 Колокола Святой Марии (1945) / Bells of St. Mary’s, The … Father Chuck O’Malley
 Вне этого мира (1945) / Out of This World … Herbie’s singing voice, в титрах не указан
 Сюда набегают волны (1944) / Here Come the Waves … Johnny Cabot
 Принцесса и пират (1944) / Princess and the Pirate, The … Commoner on king’s ship, в титрах не указан
 Идти своим путём (1944) / Going My Way … Father Chuck O’Malley
 Меня накрыли (1943) They Got Me Covered … The music box, озвучка, в титрах не указан
 Дорога в Марокко (1942) / Road to Morocco … Jeff Peters
 Праздничная гостиница (1942) / Holiday Inn … Jim Hardy
 Моя любимая блондинка (1942) / My Favorite Blonde … Man Outside Union Hall -
 Рождение блюза (1941) / Birth of the Blues … Jeff Lambert
 Дорога на Занзибар (1941) / Road to Zanzibar … Chuck Reardon
 Ритм на реке (1940) / Rhythm on the River … Bob Sommers
 Дорога в Сингапур (1940) / Road to Singapore … Joshua 'Josh' Mallon V
 Свадьба на Вайкики (1937) / Waikiki Wedding … Tony Marvin
 Пенни с неба (1936) / Pennies from Heaven … Larry Poole
 Ритм на кручах (1936)/ Rhythm on the Range … Jeff Larabee
 Миссисипи (1935) / Mississippi … Tom Grayson
 Она меня не любит (1934) / She Loves Me Not … Paul Lawton
 Не одеваясь (1934) / We’re Not Dressing … Stephen Jones
 Большая телепередача (1932) / The Big Broadcast … Bing Crosby
 Достать до Луны (1930) / Reaching for the Moon … Singer

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 BING magazine (a publication of the ICC)
 Bing Crosby at Virtual History
 Bing Crosby Show at Outlaws Old Time Radio Corner

Персоналии:Спокан
Артисты водевилей
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Лауреаты премии «Грэмми»
Умершие от инфаркта миокарда
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)
Исполнители RCA Victor
Исполнители MGM Records
Исполнители Victor Records
Джазмены
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Исполнители Decca Records